Matador (más néven torreádor), bikaviadal hőse, aki a bikát előbb kifárasztja, majd ledöfi
 Matador, szlovákiai székhelyű, 1905-ben alapított gumiabroncsgyártó vállalat
 Matador, a Philips rádiógyár által az 1930-as években gyártott rádiókészülék
 Matador, Pedro Almodóvar 1986-ban bemutatott spanyol játékfilmje
 Matador,  Richard Shepard 2005-ben bemutatott amerikai-német-ír krími-vígjátéka
 Matador, megyeszékhely Texasban
 Matador, tequila alapú koktél
 MATADOR, páncéltörő fegyver, amit Szingapúr és Izrael közösen fejlesztett ki
 Matador, amikor az FK Púchov labdarúgó klubot előbb ŠK Matador Púchovnak, majd FK Matador Púchovnak hívták, akkor rövidebb formában Matadornak is nevezték a sajtóban    

Hasonló nevűek;
 Hungária Matador, a DDT egyik hazai neve, amit a Budapesti Vegyiművekben gyártottak az 1940-1960-as években
 A matador, Dino Risi 1960-ban bemutatott olasz-francia vígjátéka
 "El Matador", Tito Santana amerikai pankrátor beceneve
 "El Matador", Luis Hernández Carreón mexikói válogatott labdarúgó beceneve
 "El Matador", Marcelo Salas chilei válogatott labdarúgó beceneve
 "El Matador", Mario Kempes  argentin válogatott labdarúgó beceneve

Jegyzetek